se traduit en français par maintenant.

Chanson

 , chanson de Def Leppard présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album

 , album des  sorti en  ;
 , album de Steve Roach sorti en  ;
 , album de Jessica Andrews sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 Now, album de Shania Twain, sorti le .

 , album de Sonny Stitt sorti le  ;
 , album de Bobby Hutcherson sorti en  ;
 , album de France Joli sorti le  ;
 , album d' sorti en .

Autres

 , journal hebdomadaire gratuit diffusé sur la ville de Toronto, au Canada ;
 , manhwa de Park Sung-woo en 25 tomes ;
 , chaîne de télévision payante à Hong Kong du groupe PCCW Media Limited ;
 Now!, film documentaire de Jim Rakete sorti le 8 octobre 2020 ;
 National Organization for Women (NOW), organisme féministe américain.